Quintus Cloelius Siculus ist der Name folgender Personen:

* Quintus Cloelius Siculus (Konsul), römischer Feldherr und Politiker, Konsul 498 v. Chr.
 Quintus Cloelius Siculus (Zensor), römischer Politiker, Zensor 378 v. Chr.